Името Брезе носят две български села:

 Брезе, област Смолян
 Брезе, област София